Temal steht für

 eine alternative Bezeichnung für die Chemikalie Metol
 ein Dorf in Albanien und ehemalige Gemeinde im Kreis Shkodra, siehe Temal (Albanien)